Парси може да се отнася за:
 Парси, етническа общност в Азърбайджан и Русия (Дагестан);
 Парси, етнорелигиозна общност в Индия и Пакистан.

Вижте също 
 Голям Иран